LACC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 430 амінокислот, а молекулярна маса — 47 780.

Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки